Болеслав I — имя нескольких монархов Европы:
 Болеслав I Грозный — чешский князь.
 Болеслав I Долговязый (ок. 1127—1201) — князь Силезии, князь Силезии во Вроцлаве.
 Болеслав I Мазовецкий — князь Мазовии.
 Болеслав I Опольский (1254/1258—1313) — князь Бытомский и Опольский.
 Болеслав I Суровый (1252/1256—1301) — князь яворский, львувекский, свидницкий, регент княжества вроцлавского и легницкого.
 Болеслав I Храбрый — польский король.
 Болеслав I Цешинский — цешинский князь.